Bärwolf ist der Familienname folgender Personen:

 Balthasar Bärwolf, Pfarrer von Schloßvippach um 1730  
 Daniel Bärwolf (* 1973), ein deutscher Fußballspieler   

Siehe auch:

 Bärwolff